Kadu ist das Pseudonym der folgenden Personen:
 Kadu (Fußballspieler, 1986), Ricardo Martins de Araújo (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Kadu (Fußballspieler, 1988), Carlos Eduardo Lisboa Mesquita (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Kadu (Fußballspieler, 1996), Carlos Eduardo Antônio dos Santos (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Kadú ist das Pseudonym der folgenden Personen:
 Aldo Geraldo Manuel Monteiro (* 1994), angolanischer Fußballtorhüter

KADU ist die Abkürzung von:
 Kenya African Democratic Union, politische Partei in Kenia